Абдусаламов — фамилия; имеет женскую форму Абдусаламова.

Известные носители 
 Абдусаламов, Заур Магомедович (род. 1981) — российский тайбоксер.
 Абдусаламов, Магомед Магомедгаджиевич (род. 1981) — российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.
 Абдусаламов, Магомедхабиб Магомедович (род. 2003) — российский футболист.
 Абдусаламов, Шавкат Фазилович (род. 1936) — советский и российский художник, актёр, писатель, режиссёр.
 Абдусаламов, Юсуп Рашидович (род. 1977) — российский, азербайджанский и таджикистанский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр 2008 года.